Сузана Турунджієва  — македонська співачка.

Дискографія
 Чекорам (2001)

Македонські співачки